Nome di due diversi assedi della guerra di successione spagnola:

Assedio di Port Royal (1707)
Assedio di Port Royal (1710)